Joana Rebelo de Andrade, (Lisboa, 6 de junho de 1990) é uma cantora e compositora de Portugal.

Com 3 anos de idade foi viver para Inglaterra, e passou a sua adolescência em Enfield, Londres. Cresceu a ouvir uma grande variedade de géneros musicais, incluindo R&B e soul music cantados por artistas como Dusty Springfield e Aretha Franklin. 

Em 2002 foi a uma audição em Nova York com Steve Greenberg, o chefe do sector executivo da S-Curve Records. Assinou um contrato global com a BMG Music Publishing no Reino Unido.

Cantores do distrito de Lisboa